Борребю () — многозначный термин.

 Борребю — антропологический тип европеоидной расы.
 Борребю — старинный замок в Дании.
  — старинная церковь в Эккернфёрде на севере Германии.